Heer der vliegen, de Nederlandstalige titel van de roman van William Golding uit 1954.
Er is een tweetal films gebaseerd op deze roman:
 Lord of the Flies (1963), een film uit 1963 met James Aubrey en Tom Chapin.
 Lord of the Flies (1990), een film uit 1990 met Balthazar Getty en Chris Furrh.
Ook:
 Lord of the Flies (Iron Maiden), een single van Iron Maiden uit 1996.
 Beëlzebub